Польский легион в Финляндии (, , ) — вооружённое формирование, состоявшее из пленных этнических поляков, принимавших участие в Первой мировой войне на стороне Российской империи. Сформированный 24 апреля 1917 года в Выборге, существовал до 1 апреля 1918 года, подчинялся правительству Финляндии. В состав легиона входили пехотный батальон, дислоцировавшийся в Выборге, пехотная рота в форте Ино и артиллерийская батарея в Свеаборге. Максимальная численность офицерского состава достигала 37 человек, солдат — 1700 человек, находился под командованием Станислава Богуславского.

Помимо Выборга, дислоцировался на территории других финских городов, в том числе Хельсинки, Ина, Лаппеэнранты, Тампере, Ваасы, Турку, Оулу, Торнио, Хямеэнлинны, Кокемяки, Раумы, Панелии, , Рийхимяки, Котки, Миккели, Пори и Ханко, принимал участие в боях в ходе Гражданской войны против «красных», захватил большое количество трофеев, впоследствии переданных финнам.

См. также 
 Голубая армия
 Польские легионы (1914—1918)

Примечания

Ссылки 
  

Воинские части и формирования, созданные в 1917 году
Вооружённые силы Польши во время Первой мировой войны
Польские легионы